Il singolare dell'ATP Volvo International 1974 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Vijay Amritraj era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Harold Solomon.

Rod Laver ha battuto in finale 6–4, 6–3 Solomon.

Teste di serie

  Rod Laver (campione)
  Harold Solomon (finale)
  Eddie Dibbs (quarti di finale)
  Vijay Amritraj (semifinali)

 Jaime Fillol (secondo turno) 
 John Alexander (semifinali) 
 Ismail El Shafei (primo turno) 
 François Jauffret (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Volvo International 1974